Гомога́мия (от  — подобный, одинаковый и  — брак):

 Гомогамия (биология) — термин, имеющий в биологии три отдельных смысла. Это: скрещивание близкородственных групп, самоопыление растений, передача одинаковых комбинаций генов.
 Гомогамия (социология) — обычай или тенденция заключения брака внутри определённой социальной группы.